Кубок Президента ОАЕ з футболу 2016—2017 — 41-й розіграш кубкового футбольного турніру в ОАЕ. Титул володаря кубка вдруге здобув клуб Аль-Вахда.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 7 жовтня по 5 листопада 2016 року.

Група A 

 
 
  

Позначення:

Група B 

 
 
  

Позначення:

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 грудня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 січня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 січня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Президента ОАЕ на goalzz 
 Кубок Президента ОАЕ на soccerway 

2016—2017
ОАЕ
ОАЕ